Anglické slovo check [ček, šek] bylo do češtiny převzato s vícero významy:

 šek – úzký případ směnky, cenný papír podle zákona směnečného a šekového.
 check – ověření, zkontrolování – v IT systémech a databázích například ověření předpokladů, definovaných omezení (constraint), před začátkem provádění transakce.
 check – jedna z akcí v pokeru, vzdání se možnosti příhozu, tedy zvýšení sázky, když ještě přihozeno nebylo.